Партизанские Сопки — топоним:
 Партизанские Сопки — железнодорожная станция в Амурском районе Хабаровского края.
 Партизанские Сопки — посёлок при одноимённой станции в Амурском районе Хабаровского края.